Kernochan est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1842-1929), avocat américain
 (1831-1897), homme d'affaires américain
 (1919-2007), professeur et compositeur américain
Sarah Kernochan (née en 1947), documentariste et scénariste américaine

Voir aussi
Margaret Kernochan Leech (1893-1974), historienne et écrivaine américaine

Homonymie de patronyme